Serdiuky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie połtawskim
 Serdiuky – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim